Овинцы — название населённых пунктов в России:

 Овинцы — деревня в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области.
 Овинцы — деревня в Родниковском районе Ивановской области.